Halesus (krążlaczek) – rodzaj owada z rzędu chruścików
 Halesus – postać z mitologii rzymskiej